Une faculté de droit est une composante d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche consacrée à l'enseignement du droit et à la recherche juridique.

Liste

Faculté de droit, de science politique et de criminologie de l'université de Liège
 Faculté de droit de l'université catholique de Louvain
 Faculté de droit de l'université Saint-Louis - Bruxelles
 Faculté de droit de l'université de Namur
 Faculté de droit et de criminologie de l'université libre de Bruxelles

Faculté de droit d'Olinda

Faculté de droit de l'Université de Montréal
Faculté de droit de l'Université Laval
Faculté de droit de l'Université McGill
Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke

University of Chicago Law School,
 Faculté de droit de Emory
 Faculté de droit de Harvard

Faculté de droit de Paris, fondée au Moyen Âge
 Faculté de droit et science politique de Bordeaux depuis 1440
 Faculté de droit d'Aix-en-Provence, fondée en 1409
 Faculté de droit de Lille fondée en 1887 par transfert de celle de Douai fondée en 1559
 Faculté de droit de Montpellier fondée en 1249
 Faculté de droit de Nanterre, fondée en 1966
 Faculté de droit de l'université de Paris à Malakoff (ex Université Paris-Descartes)
 Faculté de droit de Pau
 Faculté de droit de Rennes
 Faculté de droit de Strasbourg
 Faculté de droit de Toulon
 Faculté de droit de Toulouse

Faculté de droit de l'université de Belgrade

Voir aussi 
 La :Catégorie:École de droit

Composante d'université